

Onomastica 
Falco – nome proprio di persona italiano maschile

Ornitologia 
Falco – genere di uccelli rapaci della famiglia dei Falconidi

Persone 
 Falco – cantante austriaco
 Falco – partigiano italiano
 Falco di Palena – monaco basiliano ed eremita italo-greco
 Edie Falco – attrice statunitense
 Ennio Falco – tiratore italiano
 Fabrizio Falco – attore italiano
 Filippo Falco – calciatore italiano
 Francesco Federico Falco – medico italiano
 Giorgio Falco – scrittore italiano
 Giorgio Falco – storico italiano
 Giuseppe Falco – cestista italiano
 Juan Falco – giocatore di calcio a 5 uruguaiano
 Lorenzo Falco – ex calciatore italiano
 Luigi Falco – politico e avvocato italiano
 Mark Falco – ex calciatore inglese
 Michele Falco – compositore italiano
 Mirella Falco – attrice italiana
 Nunzio Falco – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Pietro Antonio Falco – sacerdote, insegnante e inventore italiano
 Robert Falco – magistrato francese
 Tav Falco, pseudonimo di Gustavo Antonio Falco – musicista, regista e attore statunitense

Personaggi immaginari 
 Falco – personaggio di Ken il guerriero
 Falco – personaggio della saga di Shannara
 Falco – personaggio dei Transformers
 Falco – personaggio dei fumetti DC Comics

Altro 
 Falco – nave esploratore della Regia Marina
 Classe 600 Falco – classe di motovedette della Guardia di Finanza
 Reggiane Re.2000 “Falco” – aereo italiano della seconda guerra mondiale
 Reggiane Re.2001 “Falco II” – aereo italiano della seconda guerra mondiale
 Selex ES Falco – aeromobile a pilotaggio remoto italiano
 Monte Falco – monte dell'Appennino tosco-romagnolo
 Torre Falco – torre del Castello del Buonconsiglio di Trento
Falco – serie televisiva francese del 2013

Pagine correlate 
Falcon
Falcons
De Falco
Di Falco